Серж Вентурини / Serge Venturini (род. 12 октября 1955, Париж) — французский поэт, произведения которого проникнуты идеей devenir («становление») через целый ряд метаморфоз. Рассматривая человеческую судьбу сквозь призму постчеловека и трансгуманизма, поэт пришёл к концепции трансвидимого.

Биография 
Серж Лаврентович Вентурини пишет стихи и преподает французский язык в департаменте Валь-д’Уаз с 1996 года, когда он вернулся во Францию, проведя несколько лет в Ливане (1979-81) и Марокко (1981-84). После непродолжительного пребывания во Франции (1984-87), он находился в Армении (1987-90) и Польше (1990-96) по специальному поручению французского министерства иностранных дел.

Мать Сержа (родом из Фильине-ди-Прато) чередовала зарабатывание на жизнь шитьем с уборкой на дому, а отец (родом из Рютали) работал картографом в Национальном географическом институте в будние дни, посвящая праздники, вместе с братом Жаном, игре на гитаре и пению на всяческих торжествах, проводимых корсиканским землячеством в Париже в пятидесятых годах. Детство Сержа прошло неподалёку от Музея Родена в 7-м округе Парижа. С 1955 по 1979 год он проживал по адресу улица Русле, дом 3, где произошло первое знакомство с трудами и произведениями Гераклита, Эмпедокла, Артура Рембо и Фридриха Ницше. Серж начал писать в пятнадцатилетнем возрасте.

Poésie du devenir («поэзия становления») Сержа Вентурини, написанная «сверкающим как молния и прозрачным как кристалл» языком, по выражению открывшей поэта Женевьевы Кланси, написана под влиянием Пьера Реверди, и даже в большей степени Рене Шара, находясь на стыке поэзии и прозы, политики и философии. Так, во всяком случае, считают Ив Бонфуа, Андре дю Буше, Абдельлатиф Лааби и Лоран Терзиев.

Его сборники посвящены «борьбе за бытие». Воздух, земля, вода и, в первую очередь, огонь занимают особо важное место в его произведениях. Основу повседневного бытия поэта составляет стремление к мятежной речи со все более освобождающимся от оков изложением мыслей. Он излагает суть своей «поэзии становления» в первой «Книге озарения» (1976-99), где под вопрос ставится идея гуманизма.

Во второй «Книге озарения» (2000—2007) эти размышления приводят поэта к идее пост-гуманизма. В настоящее время поэт работает над третьей книгой, где рассматривается концепция трансгуманизма. К концу 2007 года Серж Вентурини заложил основы теории, согласно которой между видимым и невидимым проскакивает краткое как вспышка видение или, иными словами, «трансвидимое». Как писал сам поэт:

" Черный подземный огонь пожирает белые кости мертвецов.

За моим именем скрывается воистину военная машина.

Мое Слово написано не пером. ― Это острым лезвием. «

Серж Вентурини, Fulguriances [Вспышки молнии], № 79, стр. 28

Трансвидимое 
Понятие „трансвидимое“ составляет суть теории, согласно которой между видимым и невидимым миром существует эдакое видение, столь же скоротечное как вспышка молнии.

Для полного понимания этой теории, которая ещё находится в стадии становления, необходимо обратиться к другим ключевым составляющим трансвидимого; мы по-прежнему находимся в поисках выхода из пещеры Платона и мы до сих пор принимаем видимость реальности за саму реальность в мире, застрявшем в обманчивости образов, где их отсутствие воспринимается как признак нереальности, несоответствия истине и, следовательно, фальши, где сама реальность становится фикцией — в „мире воистину перевернувшемся сверху вниз“, как однажды выразился Ги Дебор, где виртуальный мир превратился в реальный.

Первым из этих составляющих является „пост-гуманизм“, последовавший за гуманистическим движением эпохи Ренессанса Италии. На смену пост-гуманизма приходит следующий этап — „трансгуманизм“ как логическое продолжение последнего. При этом напрашивается аналогия с введенным Данте понятием transhumanar, означающее „переходить за пределы человечности“ или, по выражению Ницше, „за пределы добра и зла“.

Если прибегать к символам, трансвидимое может быть представлено как стрела, выпущенная из видимого и исчезающая в невидимом. В категориях философии становления и эволюции, трансвидимое можно представить как момент времени между тем, что уже перестало быть и тем, что ещё не наступило — момент, обладающий свойствами сна, когда разум переходит из дневного подсознательного состояния в вечернюю дрему и, временами, в предвещающий сон. Согласно Анри Бергсону, сознанию свойственно цепляться за то, что перестало быть с тем, чтобы можно было заглянуть в будущее.

Вода тоже может послужить прекрасной метафорой для перехода из жидкого состояния (видимое) в парообразное (невидимое). То же самое можно сказать о ветре, когда мы даже не замечаем вызываемый им шелест листьев или, с другой стороны, когда ни один листик не шелохнется и вдруг ветер омывает лицо как луч света. Или же, из совершенно другой области, после того как традиционная практика производства банковских операций канула в лету, деньги как воплощение стоимости становится все более абстрактной, если не в полном смысле слова виртуальной и трансвидимой субстанцией.

Вот почему так трудно объяснить, насколько скоротечен переход от видимого глазу и уму мира в невидимый, как это реализуется в используемом в кино приёме съемки в затемнение и из затемнения, когда на смену постепенно исчезающего кадра все чётче и чётче формируется следующий кадр. То же самое происходит в музыке, когда одна тема сменяется другой.

Ситуацию, в которой наука переплетается с искусством, можно наглядно проиллюстрировать на примере флорентийского инженера Маурицио Серачини. В качестве специалиста по инфракрасной рефлектографии он положил начало реставрации работ Леонардо да Винчи, успешно использовав последние достижения в данной области, что позволило ему обнаружить один из первых рисунков мастера под незаконченной картиной „Поклонение волхвов“. Представление взору иной реальности под видимостью изображения реальных предметов и есть встреча с трансвидимым. На способность видеть за пределами наших ощущений указал ещё Пабло Пикассо, когда он заявил о „необходимости увидеть картину под реально написанным полотном“.

Таким образом, в промежутке между бытием и небытием, в мире, где коммуникация все больше дематериализуется со временем, сторонники рационального мировосприятия видят во всем этом ничто больше чем выражение неопределенного, невероятного или неподдающегося описанию, тем самым отказываясь принимать участие в рассмотрении данной проблемы. Все то, что не может быть четко выражено, лишено логики и, следовательно, не заслуживает быть предметом какого-либо рассмотрения.

Тем не менее появлялись мыслители вроде Мерло-Понти, которые на том или ином этапе жизненного пути увлекались идеей взаимосвязи между видимым и невидимым. В своих философских трудах он даже указывал на то, что такая взаимосвязь временами приобретает форму „ощущаемой плотью глубины“ (profondeur charnelle). Поэты также предпринимали попытки воплощения трансвидимого во плоти. Всяческая пустота и все, что не поддается осмыслению, таят в себе несчётные возможности в этом отношении. Для того, чтобы невидимое обрело прозрачность, нужно обладать способностью видеть или, иными словами, зрительно воспринимать переход от непрозрачного к прозрачному. Открытость таких миров также должна быть доведена до людей с рациональным мировосприятием, отказывающихся впадать в рассуждения о подобных вещах. Будучи носителями концепции трансвидимого, переходящие из одного мира в другой поэты призваны класть свой дар красноречия на алтарь этой идеи. На пересечении границы между видимым и невидимым, трансвидимое преобразует само время.

Библиография 
• (французский) D’aurorales clartés: choix de poèmes réunis par l’auteur; (Зорные ясности: избранные автором поэмы, 1971—1995, Gutenberg XXIe siècle, Paris, 2000 (книга посвящена Осипу Мандельштаму). OCLC 47692464.

• (французский) Éclats: d’une poétique du devenir humain, (Озарения: поэтика становления 1976—1999, L’Harmattan, Paris, 2000 (книга посвящена Паулю Целану), OCLC 44448871.

•• Журнал: (французский) Paul Van Melle, » J’ai trouvé une autre Bible ", в Bulletin, n° 44 (2000) La Hulpe (Ла Гюлп).

• (французский) Le sens de la terre (Смысл земли), следует Aphrodite en trente variations (Афродита в 30 вариациях), 1999—2003, Editions Didro, Paris, 2004 (книга посвящена Иву Батистини), ISBN 2-910726-64-9.

• (французский) Саят-Нова: Sayat-Nova, Odes arméniennes (перевод 47 од с Елизабет Мурадян и Серж Вентурини), L’Harmattan, 2000—2006, Paris, 2006, (книга посвящена Сергею Иосифовичу Параджанову). ISBN 2-296-01398-8.

•• книга была выбрана во время Года Армении во Франции, с сентября 2006 года до июня 2007 года: " Arménie, mon amie ! ", так же на фестивале Армянской книги в Марселе для Премии Шарля Азнавура, 19 ноября 2006 года.

• Журнал:
•• (французский) Anniе Pilibossian, в Bulletin de l’ACAM, n° 66 (январь-март 2007 года), Val de Marne (Валь де Марн)

•• (французский) Paul Van Melle, " Ressusciter les auteurs méconnus ", в Bulletin, n° 208, (сентябрь 2006), La Hulpe (Ла Гюлп).

•• (армянский) Սայաթ-Նովայի ստեղծագործությունները ֆրանսերենով (Sayat-Novayi stértsagortsutyunnée fransérénov), " Стихи Саят-Новы на французском языке), в Հայաստանի Հանրապետություն (Hayastani Hanrapetutyun, " Республика Армения ", 16 февраля 2007 года, Ереван.

•• (французский) Jean-Baptiste Para, " Histoire de l’Antiquité ", в  Europe, n°945-946, (январь-февраль 2008), стр. 345—346.

• (французский) Éclats d’une devenir posthumain (Озарения постгуманного становления) Постчеловек, 2000—2007 (Livre II), L’Harmattan, Paris (Париж), 2007 года, (книга посвящена Люси Обрак). ISBN 978-2-296-03301-6.

• (французский) Fulguriances et autres figures (Вспышки молний и другие фигуры),1980-2007), послесовие Филиппа Танселена, L’Harmattan, Париж, май 2008, (книга посвящена Александру Блоку). ISBN 978-2-296-05656-5.

•• чтение отрывков от Fulguriances (Вспышки молний) в театре Théâtre Noir du Lucernaire в Париже, 16 июня 2008 года.

•• (французский) перевод стати Овика Вардумяна " La deuxième patrie du poète Serge Venturini ", опубликована в Armenews, 25 декабря 2008 года.

• (французский) «Озарения поэтики становления трансгуманизма», 2003—2008 (Книга III), L’Harmattan, серия «Поэты пяти континентов», Париж, 2009 (книга посвящена Мисаку Манушяну «поэту и человеку, бойцу сопротивления»). ISBN 978-2-296-09603-5.

• (французский) «Озарения поэтики становления, Журнал трансвидимого», (Книга IV) 2007—2009, L’Harmattan, Париж, 2010 серия «Поэты пяти континентов». ISBN 978-2-296-11117-2.

•• Журнал: (французский) Paul Van Melle, " La poésie prend tous les visages " (Поэзия принимает все облики), в Bulletin, n° 241 (2010) La Hulpe (Ла Гюлп).

• (армянский, французский) Егише Чаренц, Եղիշե Չարենցի, Դանթեական առասպել (1915—1916)/Légende dantesque (1915—1916)/Дантовская легенда (1915—1916), аннотация, перевод с армянского, послесловие и примечания Сержа Вентурини при содействии Елизабет Мурадян, L’Harmattan, серия «Lettres arméniennes», N°2, Париж, 10 декабря 2010 (книга посвящена Лю Сяобо). ISBN 978-2-296-13174-3.

• «Прежде всего и несмотря на все» (2000—2010), L’Harmattan, серия «Поэты пяти континентов», Париж, декабрь 2010 (книга посвящена Марине Цветаевой). ISBN 978-2-296-13176-7.

• (французский) «Озарения поэтики несвершившегося» (Книга V) 2009—2012, Книга посвящена René Char, L’Harmattan, Париж, 20 января 2012, серия «Поэты пяти континентов», предисловие Paul Van Melle. ISBN 978-2-296-55628-7.

• (французский) «Мозаика современной прозы Армении», перевод Елизабет Мурадян и Пьера Тер-Саркисяна и «Между возбуждением и брожением» Сержа Вентурини (автор проекта), Книга посвящена Егише Чаренц, серия «Lettres arméniennes», L’Harmattan, Париж, март 2012. ISBN 9782296960589.

• (французский) «Озарения поэтики подхода непознаваемого» (Книга VI) 2010—2013, Книга посвящена Лорану Терзиефф, серия «Поэты пяти континентов», L’Harmattan, Париж, 2013, 151 стр. ISBN 9782343005225.

• (французский) «Осколки поэтического метаморфозы» (Книга VII) 2013-2015, серия «Поэты пяти континентов», L'Harmattan, Париж, 2015, 176 стр. ISBN 9782343078311.

• (французский) «Река бурная, река стремительная (эссе с стихах)», послесловие Филиппа Танселан, коллекция "Поэты пяти континентов". Издательство Ларматтан, Париж, сентябрь 2017. ISBN 9782343127323.

• (французский) «Чаренц», Париж, Издательство Харматан 2018. ISBN 9782343158617.

• (французский) Егише Чаренц - наш современник следует перевод поэмы «Неистовые толпы»
при помощи Элизабет Mурадян, éd. Харматан, Париж, февраль 2020. ISBN 9782343158617.

Примечания 

Поэты Франции
Французские поэты XX века
Французские поэты XXI века
Переводчики Франции